El término derivación puede aludir, en esta enciclopedia:

En lingüística
La derivación es la formación de nuevas palabras mediante la unión de un lexema y uno o varios afijos independientes entre sí (a diferencia de la parasíntesis, que presenta morfemas mutuamente dependientes), con o sin el empleo de interfijos.

En español 
La derivación apreciativa es un tipo de derivación que altera semánticamente la base de un modo subjetivo emocional, sin cambiar su categoría.
La derivación regresiva es el tipo de derivación en la que una palabra primitiva se reduce para formar una palabra nueva, por lo general con los sufijos posverbales -e, -a u -o

En húngaro
La derivación léxica se reduce a apilar sufijo tras sufijo, siendo la palabra original en la mayoría de los casos fácilmente reconocible.

En lógica
La derivación lógica, también conocida como cálculo lógico, es el procedimiento a través del cual, partiendo de unas premisas, se llega a una conclusión lógica.

En matemáticas
La derivación, aunque informalmente también se usa para considerar la "operación" de derivar.
La derivación de las funciones trigonométricas es el proceso matemático de encontrar el ritmo al cual una función trigonométrica cambia respecto de la variable independiente; es decir, la derivada de la función.
La derivación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto, utilizando los valores y propiedades de la misma.

En medicina
La derivación sanitaria es el acto de remitir a una paciente, mediante un parte interconsulta, a otro profesional sanitario, para ofrecerle una atención complementaria.

Wikcionario